

Geografia 
 Oss – comune del Brabante Settentrionale (Paesi Bassi)

Sigle

Informatica
 Open Sound System – interfaccia per piattaforme Unix per modificare e catturare suoni.
 Open-source software – software i cui detentori dei diritti ne permettono il libero studio e l'apporto di modifiche da parte di altri programmatori indipendenti.
 Optimized Systems Software
 Operational Support Systems – computer usati dai gestori di telecomunicazioni per amministrare e mantenere i network.

Lavoro 
 Operatore socio-sanitario – qualifica professionale socio-sanitaria prevista in Italia dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2001.

Organizzazioni 
 Opus Spiritus Sancti – organizzazione cattolica
 Office of Strategic Services – predecessore della CIA

Alfabeti
 Óss – runa dell'alfabeto Fuþark recente

Codici 
 OSS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Oš, Oš (Kirghizistan)
 oss – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua osseta

Letteratura 
 Oss – protagonista de Il dottor Oss di Jules Verne
 Oss - protagonista de Il dottor Oss – fumetto italiano degli anni sessanta

Persone
 Paolo Oss Mazzurana (1833-1895), imprenditore e politico trentino
 Daniel Oss (1987), ciclista trentino

Televisione
 O.S.S. – serie televisiva britannica trasmessa dal 1957 al 1958